Chang může být:

 Edmond E. Chang (* 1970) – americký právník
 Ha-Joon Chang (* 1963) – jihokorejský ekonom a vysokoškolský pedagog
 Chen Chung Chang – americký matematik
 Iris Chang (1968–2004) – americká historička, žurnalistka a publicistka
 Michael Chang (* 1972) – americký tenista
 Sarah Chang (* 1980) – americko-korejská houslistka

jiný významy
 Chang-čou – čínské město
 Chang (film) – dokumentární film z roku 1927
 Changovo číslo (anglicky Chang number) – odborný matematický pojem

Rozcestníky - příjmení